Чепусов — русская фамилия. Известные носители:

 Чепусов, Дмитрий Леонтьевич (1924—2001) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, гвардии сержант.
 Чепусов, Игорь Сергеевич (1950—2011) — советский и американский продюсер, сценарист, режиссёр, художник, кино- и телеоператор.